Plusieurs navires de l'United States Navy ont été nommés USS Tunny :
 l', un sous-marin de classe Gato lancé en 1942 ;
 l', un sous-marin de classe Sturgeon lancé en 1972.

Tunny